Clay Knoll bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Clay Knoll (Arizona)	
 Clay Knoll (Utah)